

Персоналии 

 Мананников, Алексей Петрович (род. 1956) — российский политик и правозащитник.
 Мананников, Андрей Иванович (род. 1965) — советский и российский футболист и тренер.
 Мананников, Владимир Николаевич (род. 1947) — депутат Государственной думы РФ I созыва.
 Мананникова, Людмила Борисовна (род. 1949) — советский и казахстанский журналист и прозаик.

Топоним 
 Мананников — хутор, Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.